Ponelle ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Ponnelle (1932–1988), Regisseur des Musiktheaters (Opernregisseur) und Bühnen- und Kostümbildner
 Pierre-Dominique Ponnelle (* 1957), deutscher Dirigent und Komponist